Боос — фамилия.

Известные носители:
 Боос, Георгий Валентинович (род. 1963) — российский государственный и политический деятель, предприниматель, губернатор Калининградской области (2005—2010).
 Боос, Эдуард Эрнстович (род. 1958) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Боос, Эрнст Гербертович (1931—2017) — советский и казахстанский физик, академик НАН Казахстана.
 Боос-Местечкина, Эльфрида (урождённая Боос Эльфрида Герардовна; 1888—1963) — российская и американская скрипачка и музыкальный педагог.

См. также